Piedimonte steht für:

 Piedimonte Etneo, eine Stadt der Metropolitanstadt Catania in der Region Sizilien in Italien
 Piedimonte Matese, eine italienische Gemeinde in der Provinz Caserta in Kampanien
 Piedimonte San Germano, eine italienische Gemeinde in der Provinz Frosinone in der Region Latium

 Gloria Piedimonte (1955–2022), eine italienische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin.